La théorie néoinstitutionnelle.
 La nouvelle économie institutionnelle.

Voir aussi 
 L’institutionnalisme.